Enric Crous i Millet (Barcelona), directiu d'empresa català, president del Grup Damm. Creu de Sant Jordi 2014.
 Enric Crous-Vidal (Lleida, 1908 – Noyon, França, 1987), dibuixant, tipògraf i dissenyador gràfic, creador de tipografies.